Existen varios artículos que pueden hacer referencia al término Ministerio de Cultura de España:

Ministerios de Cultura de España 
 Ministerio de Cultura y Bienestar (1977), en el segundo Gobierno de Adolfo Suárez.
 Ministerio de Cultura (1977-1996), con Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González;
 Ministerio de Educación y Cultura (España) (1996-2000), con José María Aznar;
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2000-2004), con José María Aznar;
 Ministerio de Cultura (2004-2011), con José Luis Rodríguez Zapatero;
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2011-2018), con Mariano Rajoy;
 Ministerio de Cultura y Deporte (desde 2018), con Pedro Sánchez;